Колонија ла Есперанза има више значења:

 Колонија ла Есперанза (Асенсион), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Колонија ла Есперанза, Иларио Ернандез (Акамбаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија ла Есперанза (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Колонија ла Есперанза (Акапулко де Хуарез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ла Есперанза (Ајутла де лос Либрес), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Колонија ла Есперанза (Сан Фелипе дел Прогресо), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ла Есперанза (Текамак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ла Есперанза (Текискијак), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ла Есперанза (Тлалманалко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија ла Есперанза (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Колонија ла Есперанза (Теул де Гонзалез Ортега), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику